

Biografia 
Nata nella cittadina di Houma in Louisiana ha iniziato ad allenarsi quando aveva 15 anni. Sino all'agosto 2005 viveva a New Orleans, ma durante l'uragano Katrina, lei e il suo ragazzo hanno dovuto lasciare la loro casa; vive a Las Vegas, Nevada.

Melissa compete nelle 134 libbre. All'inizio faceva solo show regionali, ma dal 2005 fa apparizioni a livello nazionale, grazie al secondo posto ottenuto alle nazionali giovanili e partecipa al campionato USA.

Storia delle competizioni 
 2004 NPC John Shermann Classic (Houston,TX)-1a(LHW)
 2005 NPC Southern Classic (Jackson,MS)-2a(HW)
 2005 NPC Jr. Nationals-2a(LHW)
 2005 NPC Louisiana State Championship-1a(LHW & overall)
 2005 NPC USA Championship-10a(LHW)
 2006 NPC Jr. Nationals-3a(LHW)
 2006 NPC USA Championship-7a(LHW)
 2007 NPC Team Universe Bodybuilding-New York-1º posto

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale di Melissa Dettwiller